Osoby:
 Robert Fulton (1765–1815) – amerykański inżynier i wynalazca.
Miejscowości w USA:
 Fulton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Clarke
 Fulton – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead
 Fulton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Fulton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Fulton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Fulton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Fulton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Fulton
 Fulton – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Howard
 Fulton – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Itawamba
 Fulton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
 Fulton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Fulton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Fulton – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Fulton – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Aransas
 Fulton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Gminy w USA:
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Fulton (ang. Fulton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davie
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Fulton (ang. Fulton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Fulton (ang. Fulton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) – w stanie Pensylwania
Technika:
 „Fulton” – nazwa francuskich okrętów
 USS „Fulton” – nazwa amerykańskich okrętów